Política
 Askatasuna (organització): Organització de suport als presos polítics bascos il·legalitzada el 2002.
 Askatasuna (partit polític): Partit polític d'esquerres i independentista basc il·legalitzat el 2009.
 Askatasuna (revista): Publicació anarcoindependentista basca de la dècada de 1970.